Tyczka ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Tyczka (* 1952), polnischer Politiker
 Hans-Wolfgang Tyczka (* 1926), deutscher Unternehmer 
 Mieczysław Tyczka (1925–2010), polnischer Jurist 

Siehe auch: 
 Tyczka Energy, deutscher Gasversorger